Als Rotes Schloss werden zahlreiche Gebäude bezeichnet:

 Rotes Schloss Berlin, ein Geschäftshaus An der Stechbahn gegenüber dem Berliner Schloss und Café Helms
 „Rotes Schloss“, Braunschweig: Volksfreund-Haus
 Rotes Schloss (Flensburg-Mürwik)
 Rotes Schloss Groß-Ballhausen
 Kellereischloss oder Rotes Schloss Hammelburg
Rotes Schloss (Heroldsberg)
 Rotes Schloss Hradec nad Moravicí
 Rotes Schloss (Jagsthausen)
 Rotes Schloss Mihla
 Rotes Schloss Obernzenn
 Rotes Schloss Tann
 Rotes Schloss Triesdorf
 Rotes Schloss Waldstein bzw. Waldsteinburg
 Rotes Schloss Wehrda, Gem. Haunetal
 Rotes Schloss Weidenbach in Weidenbach (Mittelfranken)
 Rotes Schloss (Weimar)
 Rotes Schloss Zürich

Siehe auch
 Palazzo Rosso
 Rote Burg
 Rothschloß
 Rotschlößle
 Wasserschloss Rot